Collins River ist der Name folgender Flüsse:

 Collins River (Old River), Nebenfluss des Old River in Tasmanien, Australien
 Collins River (Caney Fork River), Nebenfluss des Caney Fork River in Tennessee, Vereinigte Staaten
 Collins River (Whangamoa River), Nebenfluss des Whangamoa River auf der Südinsel von Neuseeland